Японська футбольна ліга 1978 — 14-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 3-й раз здобула Міцубісі Моторс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Таґуті Міцухіса
 Сонобе Цутому
 Саіто Кадзуо
 Імаі Кеідзо
 Отіаі Хіросі
 Фудзісіма Нобуо
 Фудзіґуті Міцунорі
 Jair
 Наґаі Йосікадзу
 Carvalho
 Камамото Кунісіге

Джерела
RSSSF 

1978 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу